Coração de Jesus (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Coração de Jesus (Lissabon), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lisboa
 Coração de Jesus (Viseu), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Viseu